Егор Александрович Колпаков — пермский купец 2-й гильдии, пермский городской голова в 1865 году.

Родился в Перми в 1805 или 1806 году. Его предки с 1785 года были цеховыми крестьянами и жили в посёлке Егошихинского завода. Сначала был мещанином, в 1835 году вступил в купцы 3-й, а затем 2-й гильдии. Занимался торговлей водкой и вином. В 1847 году купил трёхэтажный каменный дом, позднее построил четыре каменных дома на углу Сибирской и Пермской улиц. В 1850 году основал в Перми фабрику фарфора и фаянса, производившую столовую и чайную посуду. Она была размещена на заимке за рекой Данилихой и стала одним из крупнейших предприятий города — там работало 75 человек.

Егор Александрович в течение трёх лет служил в городском магистрате, в 1865 году был городским головой, в 1870-х гг — гласным городской думы. В 1878 году Колпаков разорился. Его фабрика была закрыта, а имение продано за неуплату долгов. Умер 12 марта 1881 года

Источники

Литература 
 Городские головы города Перми. — Пермь, 2003, С. 39—40.
 Шумилов Е. Н. «Отцы» города Перми (1791—1919 гг.): биографический справочник. Изд. 3-е, испр. и доп.  — Пермь, 2014. С. 20.

Предприниматели Российской империи
Пермские городские головы
Купцы Перми
Родившиеся в Перми